Le terme Sant Pere est l'équivalent de «  » en catalan. Le mot Santpere, qui en dérive, est un patronyme.

Culture et société 
 Le dolmen de Sant Pere dels Forquets est un dolmen situé à Argelès-sur-Mer (Pyrénées-Orientales, région Occitanie, France).
 L'église Sant Pere d'Aixirivall est une église romane située à Aixirivall (Andorre).
 L'église Sant Pere del Serrat est une église située à El Serrat (Andorre).
 L'église Sant Pere del Tarter est une église située à El Tarter (Andorre).
 L'église Sant Pere Màrtir d'Escaldes-Engordany est une église située à Escaldes-Engordany (Andorre).
 Les églises de Sant Pere de Terrassa sont un ensemble monumental situé à Terrassa (province de Barcelone, Catalogne, Espagne).
 Le monastère de Sant Pere de Rodes est un monastère bénédictin situé dans la province de Gérone (Catalogne, Espagne).

Patronyme 

 Josep Santpere ou Josep Santpere i Pei (1875-1939), un acteur espagnol ;
 Mary Santpere ou María Santpere Hernáez (1913-1992), une actrice, humoriste, chanteuse et meneuse de revue espagnole.

Toponyme 

 Sant Pere de Ribes, une commune de la comarque du Garraf (province de Barcelone) ;
 Sant Pere de Riudebitlles, une commune de la comarque d'Alt Penedès (province de Barcelone) ;
 Sant Pere de Torelló, une commune de la comarque d'Osona (province de Barcelone) ;
 Sant Pere de Vilamajor, une commune de la comarque du Vallès Oriental (province de Barcelone) ;
 Sant Pere Pescador, une commune de la comarque d'Alt Empordà (province de Gérone) ;
 Sant Pere Sallavinera, une commune de la comarque d'Anoia (province de Barcelone).